

Sigle 
 ICM – Institute for Complementary Medicine
 ICM – Institute of Credit Management
 ICM – International Championship for Manufacturers
 ICM – Institut du cerveau et de la moelle épinière
 ICM – Interim Control Module
 ICM – International Confederation of Midwives
 ICM – International Congress of Mathematicians
 ICM – Image Color Management sistema della gestione del colore in Microsoft Windows fino ad XP secondo le specifiche ICC.
 ICM – Insertable Cardiac Monitoring

Religione 
 I.C.M. – Suore del Cuore Immacolato di Maria, di Nagasaki	
 I.C.M. – Suore del Cuore Immacolato di Maria, di Porto Alegre
 I.C.M. – Suore missionarie del Cuore Immacolato di Maria